Meaco est un nom tiré du japonais  signifiant capitale. À l'époque médiévale, il désignait :
 la cité impériale de Heian-kyō, aujourd'hui centre-ville de Kyoto.
 l'île dont elle est la capitale : Honshū.

Capitale du Japon